McGeever ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan McGeever (* 1983), britischer Soziologe und Hochschullehrer
 Kitty McGeever (1966–2015), britische Schauspielerin